Sacre Imperi Romanogermànic (del seu nom en alemany Heiliges Römisches Reich), unió d'estats de l'Europa Central que durà del  al 
 Henley Royal Regatta, competició anual de rem que té lloc al riu Tàmesi, a la Gran Bretanya